

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alessandro Tonucci, (1993- ), pilote de moto italien ;
 Denis Tonucci, (1988- ), footballeur italien ;
 Giovanni Tonucci, (1941- ), évêque catholique italien ;
 Giuseppe Tonucci, (1938-1988), coureur cycliste italien.

Homonymie de patronyme